Les élections municipales de 2020 en Haute-Saône étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19).

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de la Haute-Saône.

Maires sortants et maires élus 
Tous les maires sortants sont réélus sans difficulté.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Arc-lès-Gray 
 Maire sortant : Serge Toulot (DVG) ne se représente pas.
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Champagney 
 Maire sortante : Marie-Claire Faivre (MR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Échenoz-la-Méline 
 Maire sortant : Serge Vieille (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Fougerolles-Saint-Valbert 
 Maire sortant : Benoît Miège (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Gray 
 Maire sortant : Christophe Laurençot (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Héricourt 
 Maire sortant : Fernand Burkhalter (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Lure 
 Maire sortant : 	Éric Houlley (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Luxeuil-les-Bains 
 Maire sortant : Frédéric Burghard (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Port-sur-Saône 
 Maire sortant : Jean-Paul Mariot (PS) ne se représente pas.
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Rioz 
 Maire sortante : Nadine Wantz (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Ronchamp 
 Maire sortant : Jean-Claude Mille (DVG) ne se représente pas.
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Loup-sur-Semouse 
 Maire sortant : Thierry Bordot (App. PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Vaivre-et-Montoille 
 Maire sortante : Nadine Munier (SE)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Vesoul 
 Maire sortant : Alain Chrétien (Agir)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Haute-Saône
 Politique en Haute-Saône

Haute-Saône
Politique en Haute-Saône